Robert Greene, dramaturge anglais (1558-1592) ;
 Robert Greene, écrivain américain (1959-) ;
 Robert Greene (1976- ), monteur et réalisateur américain ;
 Robert Greene, acteur actif à la fin du  et au début du  ;
  (1929–2008), journaliste d'investigation américain.